Il singolare del torneo di tennis Parioli Challenger 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Vincenzo Santopadre che ha battuto in finale Massimo Valeri 7-6, 3-6, 6-4.

Teste di serie 

 Martin Stringari (secondo turno)
 Frédéric Fontang (primo turno)
 Grant Stafford (primo turno)
 Claudio Pistolesi (primo turno)

 Thierry Guardiola (primo turno)
 Paolo Canè (quarti di finale)
 Roberto Jabali (semifinali)
 Mario Visconti (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Parioli Challenger 1993